3. Liga 2012/13 oder Dritte Liga 2012/13 steht für die Spielzeiten in den Spielklassen einer Sportart:
 3. Fußball-Liga 2012/13, fünfte Spielzeit der 3. Fußball-Liga
 3. Liga Frauen (Handball) 2012/13, dritte Spielzeit der 3. Liga
 3. Liga (Handball) 2012/13, dritte Spielzeit der 3. Liga
 Dritte Volleyball-Liga 2012/13 (Frauen), erste Spielzeit der Dritten Volleyball-Liga
 Dritte Volleyball-Liga 2012/13 (Männer), erste Spielzeit der Dritten Volleyball-Liga